Фридерсдорф () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Биттерфельд. Подчиняется управлению Биттерфельд. Население составляет 1959 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 4,38 км². Официальный код — 15 1 54 006.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт